

Sigle 

 BRENDA : banque de données allemande sur les enzymes.

Patronyme 

 Slobodan Misic-Brenda (1942-), joueur de handball, entraîneur de handball et écrivain serbo-québécois.

Prénom

Personnalités réelles 
 Brenda Asnicar (née en 1991) actrice, chanteuse, danseuse argentine
 Brenda Bakke (née en 1963), actrice américaine
 Brenda De Banzie (1915 - 1981), actrice anglaise
 Brenda Blethyn (née en 1946), actrice anglaise
 Brenda Bruce (née en 918), actrice anglaise
 Brenda Chamberlain (née en 1952), femme politique canadienne
 Brenda Chapman, animatrice, scénariste et réalisatrice américaine
 Brenda Clark, auteur canadienne
 Ana Brenda Contreras, actrice et chanteuse mexicaine
 Brenda Costa (née en 1982), nageuse et mannequin brésilienne
 Brenda Fassie (1964 - 2004) chanteuse africaine
 Brenda Fricker (née en 1945), actrice irlandaise
 Brenda Gandini (née en 1984), actrice argentine
 Brenda Hampton (née en 1951), réalisatrice américaine de séries
 Brenda Hillhouse, actrice américaine
 Brenda Howard (1946 - 2005), militante féministe
 Brenda Jagger (1936 - 1986), femme auteur britannique
 
 Brenda Joyce, femme écrivain américain de romans d'amour
 Brenda Kirk (née en 1951), joueuse de tennis sud-africaine
 Brenda Lee (née en 1944), chanteuse
 Brenda Lea et Wendi Lou Turnbaugh (nées en 1977), jumelles ayant partagé le même rôle dans la série télévisée La Petite Maison dans la prairie
 Brenda Marshall (1915 - 1992), actrice américaine
 Brenda Milner (née en 1918), professeur de neuropsychologie canadienne
 Brenda Remilton-Ward (née en 1956), joueuse de tennis australienne
 Brenda Robertson (née en 1929), femme d'affaires et une femme politique canadienne
 Brenda Schultz (née le en 1970), joueuse de tennis néerlandaise
 Brenda Song (née en 1988), actrice américaine
 Brenda Kaplan Starr, une chanteuse américaine
 Brenda Strong (née en 1960), actrice américaine
 
 Brenda Vaccaro (née en 1939), actrice américaine
 Brenda Wootton, chanteuse de musique folk britannique

Personnages de fiction 
  de la série télévisée Six Feet Under
 Brenda Leigh Johnson de la série télévisée The Closer : L.A. enquêtes prioritaires
 Brenda Walsh, dans la série télévisée Beverly Hills 90210

Titres 

 Brenda Starr, une bande dessinée publiée par le Chicago Tribune
 , un film de Robert Ellis Miller (1989)

Toponyme 

 Brenda, census-designated place américaine située en Arizona ;
 Brenda, municipalité rurale canadienne du Manitoba.

Autres 
 Brenda, nom d'une tempête tropicale de 1960.

Voir aussi